Семенниково — название нескольких населённых пунктов:
 Семенниково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Семенниково — село в Ермаковском районе Красноярского края.
 Семенниково — деревня в Спировском районе Тверской области.